Die Mittelrheinliga 2008/09 war die 63. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der NRW-Liga angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der SV Bergisch Gladbach 09 nach zwei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger Germania Teveren, SC Brühl 06/45 (beide Wiederaufstieg nach zwei Jahren), FC Hürth (Wiederaufstieg nach einer Saison) und FC Düren-Niederau (Rückkehr nach 17 Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum sechsten Mal der SV Bergisch Gladbach 09, der damit nach einer Saison in die NRW-Liga zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der FC Hennef 05 verließ die Mittelrheinliga nach zwei Spielzeiten wieder, die Sportfreunde Troisdorf nach fünf Jahren und der FC Düren-Niederau nach einer Saison.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2008
Fußballsaison 2008/09